Pulanesaura eocollum es la única especie conocida del género extinto Pulanesaura de dinosaurio saurisquio saurópodo, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 195 millones de años, en lo que hoy es África.

Descripción
Pulanesaura es conocido a partir de restos parciales de al menos dos individuos subadultos o adultos. El holotipo, BP/1/6882, representa la vértebra dorsal posterior que carece de la espina neural. Además, el material referido consiste de dos dientes aislados, una vértebra cervical, cinco arcos vertebrales de la espalda, una única costilla derecha, tres vértebras caudales, una clavícula izquierda, un fragmento distal de húmeros derecho, el cúbito, posiblemente el cuarto metacarpiano derecho medial, tres isquiones, tibias izquierda y derecha, y dos garras derechas de la mano. Los restos se consideran como monoespecíficos. Estos restos se consideran como conespecíficos con el holotipo debido a su cercanía, fueron hallados en un área de tres a tres metros y medio, en arenisca fina y estable, su consistencia morfología, y el hecho de que los mismos elementos en diferentes individuos no muestran discrepancias en sus características. Los restos fueron recolectados en la granja Spion Kop 932, en una cantera localizada a solo un kilómetro hacia el este-noreste de otra rica cantera con restos dinosaurios en una posición estratigráfica más elevada que data de la zona del Sinemuriano de la Formación Elliot, que ha producido los restos de sauropodomorfos menos avanzados como Aardonyx celestae y el mucho más pequeño Arcusaurus pereirabdalorum.

Descubrimiento e investigación 
 
La especie tipo de este género, Pulanesaura eocollum, ha aparecido en la zona superior de la formación Elliot, en Sudáfrica.
Los restos de Pulanesaura fueron descubiertos en una pequeña cantera en la granja Spion Kop 932 en el distrito Senekal de la Provincia del Estado Libre en 2004 por el paleontólogo Matthew Bonnan. Los huesos fueron excavados entre 2004 y 2006, y fueron estudiados por Blair McPhee como parte de su disertación desde 2011. Pulanesaura fue luego descrito y nombrado oficialmente por Blair W. McPhee, Matthew F. Bonnan, Adam M. Yates, Johann Neveling y Jonah N. Choiniere en 2015 con la especie tipo Pulanesaura eocollum. El nombre del género se deriva de la palabra sotho para "hacedor de lluvia", Pulane, en referencia a las condiciones de fuertes lluvias bajo las cuales los restos fueron completado, y la forma femenina del sufijo habitual en los nombres de dinosaurios, saura, que significa "lagarto" en latín. El nombre de la especie se deriva del término del griego eo, que significa "amanecer", y el latín collum, que significa "cuello", en referencia a que Pulanesaura es un saurópodo muy basal que aún no mostraba el rasgo arquetípico de los saurópodos más avanzados - sus cuellos de gran longitud.

Clasificación 
Pulanesaura es un sauropodiforme transicional de tamaño mediano. Un análisis filogenético encontró que podría ser clasificado como uno de los saurópodos menos derivados o bien podría ser un taxón hermano de Sauropoda, dependiendo de la definición filogenética usada para Sauropoda (basada en nodos o en tallos).

Filogenia 
El siguiente cladograma es una versión simplificada de su análisis (los miembros de los taxones resaltados en negrita no se muestran).

Paleoecología  
 
La postura de Pulanesaura y la constitución de su esqueleto indican que el animal era un ramoneador de nivel bajo, a diferencia de los prosaurópodos con los que compartía su hábitat. Los estudios realizados por Blair McPhee et al. indican que Pulanesaura coexistía con los otros sauropodomorfos hallados en la misma formación gracias a la diferenciación de nichos ecológicos. Su cuello flexible le pudo haber permitido alimentarse sin mover su cuerpo de manera frecuente y evitando gastar energía valiosa; una característica que los saurópodos posteriores llevarían a mayores extremos. Los estudios de la formación Elliot también indican que el ambiente era predominantemente planicies de inundación áridas en las que la vegetación se concentraba principalmente alrededor de los canales de agua que fluían a través del área, permitiendo la coexistencia de Pulanesaura con otros géneros como Aardonyx y Arcusaurus.

Referencias

Enlaces externos 

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de África
Animales extintos descritos en 2015